Zabice heißen folgende geographische Objekte:
 Zabice (Ilirska Bistrica), Ort bei Ilirska Bistrica, Notranjsko-kraška, Slowenien

Żabice heißen folgende geographische Objekte:
 Żabice (Górzyca), Ort bei Górzyca im Powiat Słubice, Woiwodschaft Lebus, Polen (deutsch Säpzig)
 Żabice (Grębocice), Ort bei Grębocice im Powiat Polkowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (deutsch Roggenfelde-Schabitzen) 
 Żabice (Chocianów), Ort bei Chocianów im Powiat Polkowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (deutsch Sabitz)